Энн Э́рин «Э́нни» Кларк (; род. 28 сентября 1982, Талса, Оклахома, США) — американская певица, автор-исполнитель, мультиинструменталистка и музыкант, выступающая под сценическим именем St. Vincent. После учёбы в музыкальном колледже Беркли, она начала свою карьеру в качестве участницы коллектива The Polyphonic Spree, а также концертного состава Суфьяна Стивенса, прежде чем образовала свою собственную группу в 2006 году.

Работы St. Vincent получили признание у критиков за свой музыкальный стиль, сочетающий в себе элементы софт-рока, экспериментального рока, электропопа и джаза. Её дебютный альбом «Marry Me» вышел в 2007 году, за которым последовал более успешный в коммерческом плане диск «Actor» (2009). В 2012 год она выпустила совместный альбом с Дэвидом Бирном под названием «Love This Giant». Её четвёртый сольный альбом «St. Vincent» (2014) был признан альбомом года по версии ряда изданий, а также завоевал награду премии «Грэмми» в категории «Лучший альтернативный альбом». Её пятый студийный альбом «Masseduction» вышел 13 октября 2017 года на лейбле Loma Vista Recordings. В 2019 году был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший альтернативный альбом года», а песня «Masseduction» выиграла статуэтку в категории «Лучшая рок-песня года».

Музыкальная карьера 
Кларк открывала шоу таких исполнителей, как Television, Arcade Fire, Эндрю Бёрд, Джоли Холланд, Джон Вандерслайс, Xiu Xiu, Death Cab for Cutie, Кристина Дона и Grizzly Bear. Она работала с Bon Iver над песней «Roslyn», которая появилась на саундтреке фильма «Сумерки. Сага. Новолуние», а также вместе с рэпером Cage участвовала в записи песни Кида Кади «Maniac» для альбома последнего под названием Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager.

Сценический псевдоним Энни Кларк является отсылкой к больнице святого Винсента (Saint Vincent’s Catholic Medical Center), в которой в 1953 году умер валлийский поэт Дилан Томас. Также среднее имя прабабушки певицы было St. Vincent. В интервью в The Colbert Report Энни сказала, что псевдоним был взят из песни Ника Кейва, содержащей отсылку к больнице, в которой скончался Дилан Томас. (Строчка «And Dylan Thomas died drunk in / St. Vincent’s hospital» из песни Кейва «There She Goes my Beautiful World» с альбома Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus.

Кларк неоднократно признавалась, что толчком к созданию музыки стало влияние на неё творчества группы Nirvana. Энни сыграла вместе с Кристом Новоселичем, Пэтом Смиром и Дейвом Гролом одну из их песен «Lithium» на церемонии внесения Nirvana в зал рок славы. Также с ней были сыграны позже на секретном концерте и некоторые другие песни группы. Также в 2020 году Кларк выступила на концерте-посвящении Принсу «Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince», исполнив «Controversy».

Личная жизнь 
Ранее Кларк состояла в отношениях с моделью Карой Делевинь и актрисой Кристен Стюарт.

Дискография

Альбомы 
 Marry Me (2007)
 Actor (2009)
 Strange Mercy (2011)
 Love This Giant (2012, с Дэвидом Бирном)
 St. Vincent (2014)
 Masseduction (2017)
 Daddy’s Home (2021)

Синглы 
 «Paris Is Burning» (2007) — CD (не выпущен на лейбле)
 «Jesus Saves, I Spend», b/w «These Days» (2007) — CD, 7"
 «Now, Now», b/w «All My Stars Aligned» (2007) — CD, 7"
 «Actor Out of Work», b/w «Bicycle» (2009) — 7"
 «Cruel» (2011)
 «Cheerleader» (2012)
 «Digital Witness» (2014)
 «Teenage Talk» (2014)
 «New York» (2017)
 «Los Ageless» (2017)

Примечания

Ссылки 

Мультиинструменталисты по алфавиту
Мультиинструменталисты XX века
Мультиинструменталисты XXI века
Мультиинструменталисты США
Гитаристы по алфавиту
Гитаристы XX века
Гитаристы XXI века
Рок-гитаристы США
Музыканты The Polyphonic Spree
Музыканты арт-попа
Музыканты арт-рока
Музыканты барокко-попа
Музыканты инди-попа
Музыканты чеймбер-попа
Музыканты, известные под псевдонимами
Исполнители 4AD
Исполнители Republic Records
Лауреаты премии «Грэмми»
Выпускники Музыкального колледжа Беркли
Меццо-сопрано